Grosne bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Territoire de Belfort, siehe Grosne
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône, siehe Grosne (Fluss)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône, siehe Petite Grosne
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Grosne, siehe Grosne Occidentale
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Grosne Occidentale, siehe Grosne Orientale